Влади́мир Ме́льников:
 Мельников, Владимир Андреевич (1928—1993) — советский конструктор вычислительной техники.
 Мельников, Владимир Васильевич (1787—?) — русский гравёр.
 Мельников, Владимир Владимирович (род. 1948) — российский предприниматель.
 Мельников, Владимир Иванович (1935—2010) — министр лесной промышленности СССР.
 Мельников, Владимир Ильич (1953—2013) — российский государственный деятель, член Совета Федерации России.
 Мельников, Владимир Леонидович (род. 1970) — российский культуролог, музеевед, поэт.
 
 Мельников, Владимир Николаевич (1944—2016) — советский и российский тренер по биатлону.
 Мельников, Владимир Павлович (род. 1940) — академик РАН, директор Института криосферы Земли.
 Мельников, Владимир Фёдорович (1905—1981) — советский хозяйственный, партийный и политический деятель. Примечания